Washington Square (film), een Amerikaanse film uit 1997
Washington Square (Philadelphia)
Washington Square Park, een park in New York